são-beneditense – abitanti di São Benedito do Rio Preto
são-beneditense – abitanti di São Benedito do Sul